Steden
 Perth (Australië), de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië
 Perth (Schotland), de hoofdstad van het Schotse graafschap Perthshire

Kleinere plaatsen
 Perth (Canada), een stad in de Canadese provincie Ontario
 Perth (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Perth (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Zie ook
 Perth Amboy, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey